

Patronyme 

 Annabel Jankel (1955-), réalisatrice, scénariste et productrice britannique ;
 Chaz Jankel (1952-), chanteur, auteur-compositeur et musicien britannique.

Prénom

Entreprise 
 Jankel, un groupe d'entreprises britannique spécialisé dans la défense et la sécurité